

Чернігівська районна рада — Запорізька область, Чернігівський район, адм. центр — смт Чернігівка
 Чернігівська районна рада — Чернігівська область, Чернігівський район, адм. центр — м. Чернігів